Janowo (gromada w powiecie hajnowskim)
 Janowo (gromada w powiecie kwidzyńskim)
 Janowo (gromada w powiecie nidzickim) (przasnyski/nidzicki)
 Janowo (gromada w powiecie rypińskim)